Buchkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Buchkogel (Plabutsch) (656 m), im Westen von Graz, Steiermark
 Buchkogel (Südsteiermark), Wildoner Berg (550 m), südlich von Graz, Steiermark
 Buchkogel (Burgenland) (442 m) im Burgenland